Франсис Жамм (; , Турне, Верхние Пиренеи — , Аспаррен, Атлантические Пиренеи) — французский поэт-символист.

Биография 
Учился в По, затем в Бордо. Служил помощником нотариуса. Его публикации заметили Малларме и А. Жид. С 1895 года целиком посвятил себя литературе. В 1901 году познакомился и сблизился с Клоделем, в 1905 году под его влиянием обратился в католичество, что нашло глубокое выражение в стихах и прозе. В 1928 году познакомился с Полем Валери. Переписывался с Клоделем, А. Жидом, Реми де Гурмоном, другими символистами. Был близок к кругу издательства «Меркюр де Франс», в котором обычно и печатался. При этом последовательно оставался провинциалом, стремился к простоте переживания и выражения, что во многом определило интерес к его стихам самых разных ценителей.

Творчество и признание 
Кроме стихов, собранных в книгах «De l'Angelus de l'aube a l'Angelus du soir» («От утреннего до вечернего благовеста», 1888–1897), «Le deuil des primeveres» (1898–1900), «Le triomphe de la vie» («Торжество жизни», 1900–1901), «Clairieres dans le ciel» («Просветы в небе», 1902–1906), «Georgiques chretiennes» («Христианские георгики», 1912), Жамм писал и прозаические вещи, из которых наиболее характерны: «Le roman du lievre» («Повесть о зайце»), «Pomme d'Anis» («Анисовое яблочко», 1904), «Ma fille Bernadette» («Моя дочь Бернадетта», 1910) и два уже послевоенных романа — «Cloches pour deux mariages» («Свадебные колокола», 1924) и «Janot poete» (1929). Творчество Жамма ценил Рильке (упоминающий французского поэта в «Записках Мальте Лауридса Бригге»), позднее — Кафка. Портрет Жамма оставил Жак-Эмиль Бланш. Музыку на его стихи писали Дариус Мийо, Артюр Онеггер, Лили Буланже, Жорж Брассенс и другие композиторы.

Избранные сочинения

Стихи 
 De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir (1898)
 Le Deuil des primevères (1901)
 Le Triomphe de la vie (1906)
 Clairières dans le ciel (1906)
 Les Géorgiques chrétiennes (1911—1912)
 Le Livre des quatrains (1923—1925)
 De tout temps à jamais (1935)
 Sources (1936)

Проза 
 Clara d’Ellébeuse (1898)
 Almaïde d'Étremont (1901)
 Le roman du lièvre (1903)
 Pomme d’anis (1904)
 Janot poète (1928)

Жамм в России 
Стихи и прозу Жамма на русский переводил Иннокентий Анненский, В. Брюсов, И. Эренбург, Б. Лившиц, С. Шервинский, Вс. Рождественский, Юрий Марр, Вера Аренс и другие. О. Мандельштам упоминает его в стихотворении «Аббат» (1915, строфа впоследствии исключена):
 И, самый скромный современник,
 Как жаворонок, Жамм поет, —
 Ведь католический священник
 Ему советы подает.

Публикации на русском языке 
 Стихи и проза. — , 1913.
 [Стихи]// Тень деревьев. Стихи зарубежных поэтов в пер. И. Эренбурга. — , 1969. — С. 158—177.
 [Стихи]// Поэзия французского символизма. — : Изд-во МГУ, 1993. — С. 223—230.

Литература 
 Mallet R. Francis Jammes; sa vie, son œuvre (1868—1938). — : Mercure de France, 1961.
 Le rayonnement international de Francis Jammes: Colloque Francis Jammes, Orthez-Pau, 7-8 octobre 1993. — : J & D éditions; Biarritz: Association Francis Jammes, 1995.
 Demolin Cl. Francis Jammes: une initiation à la simplicité. — : Ed. du Cygne, 2008.

Ссылки 
 Официальный сайт
 [www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=23812 (рус.)]
 

Французские поэты
Символисты
Поэты-символисты